Brown-Gletscher ist der Name folgender Gletscher:
 Brown-Gletscher (Alaska)
 Brown-Gletscher (Antarktika) auf der Antarktischen Halbinsel
 Brown-Gletscher (Heard) auf der Insel Heard im südlichen Indischen Ozean

Siehe auch:
 Browngletscher, Gletscher im Viktorialand, Antarktika
 Browns-Gletscher